Circuit des Ardennes 2017 var den 44. udgave af det franske landevejscykelløb i Ardennerne. Løbet foregik i perioden 7. til 9. april 2017. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2017 og var i kategorien 2.2. Den samlede vinder af løbet blev ecuadorianske Jhonatan Narváez fra Axeon-Hagens Berman.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Rasmus Guldhammer kørte for Team VéloCONCEPT
Michael Reihs kørte for Team VéloCONCEPT
Alexander Kamp kørte for Team VéloCONCEPT
Niklas Eg kørte for Team VéloCONCEPT
Mads Rahbek kørte for Team VéloCONCEPT
Nicolaj Steen kørte for Team VéloCONCEPT

Etaperne

Løbet

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 

UCI Europe Tour 2017
2017